Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - velika skakalnica posamično, tekmovanje je potekalo 19. in 20. februarja 2010. Svojo četrto posamično zlato olimpijsko medaljo je osvojil Simon Ammann, srebrno Adam Małysz, bronasto pa Gregor Schlierenzauer, enak vrstni red na stopničkah kot na prvi tekmi na srednji skakalnici.

Rezultati

Kvalifikacije

Glavna tekma 

Velika skakalnica posamično